— японский уезд в южной части префектуры Сига. Существовал до 2004 года. По итогам переписи 2003 года в уезде проживало 147 928 человек на территории 552,18 км², таким образом плотность населения составляла 267,90 чел./км². 1 октября 2004 года уезд был расформирован, и на его территории образовались два города, Конан и Кока. На момент расформирования на территории уезда находилось 7 посёлков: Цутияма, Сигараки, Минакути, Конан, Кока (вошли в состав укрупнённого города Кока), Исибэ и Косэй (вошли в состав Конана).

География
Уезд Кока располагался вокруг озера Бива. Крупнейшими реками, протекавшими по территории уезда, были Ясу, её приток Сома, вытекающая из озера Бива река Сэта и её приток . По юго-восточной границе уезда проходил горный хребет , а южную его часть занимало плато Сигараки ().

Через уезд проходили государственные дороги  и , скоростная дорога  и железнодорожная  компании JR West.

История 
По оценкам археологов к середине VII века население области Кока (или Кога) составляло около 7,5 тысяч человек. В древности Кога входила в состав провинции Ига, откуда выделилась в период Нара. В средние века уезд Кока входил в состав провинции Оми. Область Кока имела довольно большую автономию и управлялась крестьянскими союзами . В этой местности в позднем Средневековье сформировалась одна из двух крупнейших группировок ниндзя («53 семьи Кога») и появилась одна из двух важнейших школ ниндзюцу Кога-рю, вторая происходила из располагавшейся рядом провинции Ига (создавшая в свою очередь школу Ига-рю). К концу 15 века территорию Кога контролировала коалиция местных кланов (см. приложение).

После реставрации Мэйдзи уезд Кока вошёл в образованную на территории провинции Оми префектуру Сига.

Приложение 
Союз кланов Кога конца 15 века: «Кога годзюсан-кэ» — «53 семьи Кога»

Примечания 

Бывшие уезды префектуры Сига